Permanent Record (film)
Permanent Record (autobiografie)